Le terme ligne 21 est utilisé pour désigner des lignes de transports en commun, en particulier :

Métro 
 Ligne 21 du métro de Shanghai

Tramway 
 Ligne 21 du tramway de Bâle
 Ligne 21 et 21A du tramway de Budapest

Trolleybus 
 Ligne 21 du trolleybus de Liège

Voie ferrée 
 Ligne 21 et 21A des chemins de fer belges

Voir aussi 
 
 
 21 (nombre)

21